GV est un symbole, qui signifie :
 gigavolt, unité de mesure de force électromotrice

GV est un symbole, qui signifie :
 générateur de vapeur, système de conversion énergétique permettant le passage d'un fluide de l'état liquide à l'état vapeur grâce à une source chaude
 En chimie, le GV, un agent innervant organophosphoré

GV est un sigle, qui signifie :
 Société du chemin de fer Genève - Veyrier, une ancienne compagnie de tramway à Genève 
 Grand-voile, en nautisme 
 Grenadier-Voltigeur, en terme militaire, voir grenadier (militaire) 
 GV, un fonds de placement américain, anciennement appelé Google Ventures

GV est une abréviation, qui signifie :
 Groupe verbal, une unité syntaxique qui a pour noyau un verbe, à distinguer du GN qui a pour noyau un nom
 Granulovirus, un genre de virus, de la sous-famille des Eubaculovirinae, de la famille des Baculoviridae (un baculovirus)
 Gentils virus,  collectif citoyen initié par Étienne Chouard

GV est un code, qui signifie :
 Le Guilvinec, selon la liste des quartiers maritimes
 Cap-Vert, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 Guinée, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 le mannois, selon la norme ISO 639-1

gv est :
 l'une des variantes du logiciel Ghostview

Abréviation
Code